Jan Veselý se jmenuje (jmenovalo) více významných osobností:

 Jan Veselý (1923–2003) – český cyklista a vítěz Závodu míru
 Jan Veselý (basketbalista) (* 1990) – český basketbalista 
 Jan Veselý (klavírista) (* 1997) – český klavírista a skladatel
 Jan Veselý (lední hokejista) (* 1994) – český lední hokejista
 Jan Veselý (politik) (1889–???) – český a československý politik, meziválečný poslanec za národní demokraty
 Jan Veselý (superintendent) (1843–1889) – český protestantský kazatel
 Jan Veselý (soudce) – soudce Vrchního soudu v Praze
 Jan Veselý (letec) (1906–1940) – letec sloužící v 311. československé bombardovací peruti RAF
 Jan Veselý (malíř) (1934 – 2009)
 Jan Pavel Veselý (Wessely; 1762–1810) – český houslista a hudební skladatel žijící v zahraničí
 Jan Zdeněk Veselý (1850–1890) – pražský pivovarník, sokolský funkcionář a dramatik

Související články 
 Veselý